Ninković ist der Familienname folgender Personen:

 Miloš Ninković (* 1984), serbischer Fußballspieler
 Nada Ninković (* 1991), serbische Volleyballerin
 Nataša Ninković (* 1972), serbische Filmschauspielerin
 Nikola Ninković (* 1994), serbischer Fußballspieler
 Slobodan Ninković (* 1956), jugoslawischer bzw. serbischer Schauspieler